Poça - uma pequena acumulação de líquido
Pocã - uma fruta cítrica (Poncã)

Localidades

Poca (Zenica)

Poca (Virgínia Ocidental) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Virgínia Ocidental

Desambiguação